Vujanović (en serbe : Вујановић) est un nom de famille d'origine serbe notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Božidar Vujanović (1930–2014), savant serbe ;
 Filip Vujanović (né en 1954), homme politique monténégrin ;
  (né en 1978), footballeur bosnien ;
  (né en 1994), footballeur monténégrin ;
  (né en 1982), footballeur serbe.

Notes et références